A Breiðablik UBK női labdarúgó-szakosztálya az izlandi élvonal résztvevője, többszörös bajnok és kupagyőztes.

Klubtörténet 
1972-ben az izlandi bajnokság egyik alapító tagjaként vett részt az első országos versenysorozatban. Öt évvel később ünnepelhették első bajnoki címet és 1979-től 1984-ig egyhuzamban ötször nyerték meg a ligát.

Az Úrvalsdeild legeredményesebb csapata a 2002–03-as UEFA-kupában Izland legelső női együtteseként mutatkozhatott be a nemzetközi kupaszintéren. Következő megmérettetésükön 2006–07-ben a negyeddöntőig jutottak, amely mindmáig a klub eddigi legnagyobb sikere.

UEFA Bajnokok Ligája

Sikerlista 
 Izlandi bajnok (18): 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2005, 2015, 2018, 2020
 Izlandi kupagyőztes (12): 1981, 1982, 1983, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2005, 2006, 2016, 2018
 Izlandi ligakupa-győztes (7): 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2012, 2019
 Izlandi másodosztályú bajnok (1): 1988

Játékoskeret 
2021. augusztus 18-tól

Korábbi híres játékosok

Jegyzetek

Források 
 
 

 

Izlandi női labdarúgócsapatok
1950-ben alapított labdarúgócsapatok